Hult, localité de Suède

Personnalités 

 , homme d'affaires suédois
 , géologue suédois
 Hildur Hult, peintre suédoise
 , botaniste et phytogéographe finlandais
 Rasmus Hult, joueur de squash suédois